Добры́ня Ники́тич:
 Добрыня Никитич — богатырь русского народного эпоса.
 Добрыня Никитич — остров архипелага Норденшельда.
 «Добрыня Никитич» — советский мультипликационный фильм.
 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» — российский полнометражный мультипликационный фильм.
 «Добрыня Никитич» — опера А. Гречанинова.